Александр Будберг:
 Будберг, Александр Андреевич (1853—1914) — член Государственного совета, шталмейстер, обер-егермейстер
 Будберг, Александр Богданович (1804—1879) — генерал-лейтенант (с 1856).
 Будберг, Александр Иванович (1798—1876) — генерал от кавалерии (с 1860).
 Будберг, Александр Петрович (род. 1968) — российский журналист, политический обозреватель газеты «Московский комсомолец».